Kiso steht für:

 Kiso-gun (Nagano). ein Landkreis in der Präfektur Nagano
 Kiso-machi (Nagano), eine Stadt im Landkreis Kiso-gun
 Kiso-mura (Nagano), ein Dorf im Landkreis Kiso-gun
 Kiso-Gebirge, ein Gebirge in der Präfektur Nagano
 Kiso (Fluss), ein in der Präfektur Nagano entspringender Fluss
 Kiso-Tal, ein am Oberlauf des Flusses befindliches Tal 
 Kiso (Schiff, 1921), ein nach dem Fluss benannter Leichter Kreuzer
 Kiso (Schiff, 2005), eine Fähre der japanischen Reederei Taiheiyō Ferry
 Kiso-Pony, eine japanische Pferderasse
 Kiso-Observatorium
 (2271) Kiso, ein nach dem Kiso-Observatorium benannter Asteroid
 einen Klan: Kiso (Klan)
 Kiso Yoshimasa (1540–1595), Daimyō
 Götz Kiso, deutscher Musikmanager, Gründer von The Italian Tenors

KISO steht für:

 Flughafen Kinston im US-Bundesstaat North Carolina als ICAO-Code

Siehe auch:
 Kiesow

Abkürzung